De Montenegrijnse voetbalbeker 2007–2008 (Montenegrijns: Kupa Crne Gore 2007–2008) was de tweede editie van de strijd om de nationale voetbalbeker van Montenegro na de ontmanteling van Servië en Montenegro. Aan het toernooi deden dertig clubteams mee. De finale werd gespeeld op 7 mei 2008 in het Stadion Pod Goricom in de hoofdstad Podgorica, waar FK Mogren Budva in de eindstrijd na strafschoppen won van FK Budućnost Podgorica. In tegenstelling tot de kwart- en de halve finales werd de finale beslist in één wedstrijd.

Schema

Zie ook
 Prva Crnogorska Liga 2007/08

2008
Bekervoetbal 2007/08